Сапы

 Са́пы — опустевшая деревня в городском округе Семёновский в северной части Нижегородской области России. Входит в состав административно-территориального образования Пафнутовский сельсовет. 
 Сапы (лат. Batrachoides) — род морских лучепёрых рыб из семейства батраховых (Batrachoididae).